Радо̀ш и Ма̀ла рѐка (, стари имена Ράδοσι, Μάλα Ρέκα) е планина в Леринско, северозападната част на Гърция.

Описание 
Това са група планини и хълмове в югоизточната част на Леринско, които имат разлика в надморската височина от околността около 400 m. Хълмистата местност няма едно име, като гръцкото име Вуна Ксину Неру означава Горновърбенски планини, по името на най-голямото селище в района Горно Върбени (Ксино Неро, 660 m). В българската културна среда функционират три имена - Радош е местното име на югозападната част на хълмовете, северно от Айтос, а Мала река на цялата северна част източно от Бел камен (Фламбуро) и западно от най-източната част - възвишението Кара Дуру. Групата се разпростира на изток до Вич (Верно), чието продължение на практика е до равнината на Баница (Веви, 660 m) на север и до Долно Неволяни (Валтонеро, 600 m) на юг. На изток проходът Кирли дервент при Церово (Клиди, 760 m) отделя групата от югозападните краища на планинската верига Малка Нидже, част от Нидже (Ворас). На север е равнината Пелагония, а на юг равнината Саръгьол.

Скалите на планината са варовици и конгломерати.

Изкачването до най-високия връх може да стане от пътя Горно Върбени – Бел камен (Фламбуро).

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Суровичево
Дем Лерин
Вич